Superliga 2005-06 puede hacer referencia a:

 Fútbol:
 La Superliga de Dinamarca 2005-06;
 La Superliga de Eslovaquia 2005-06;
 La Superliga de Kosovo 2005-06;
 La Superliga de Suiza 2005-06;
 La Superliga de Turquía 2005-06;
 La Superliga de fútbol femenino de España 2005-06.

 Voleibol:
 La Superliga masculina de España 2005-06;
 La Superliga femenina de España 2005-06.

 Baloncesto:
 La Superliga de Irán 2005-06.